Скритите фарове, известни и като прибиращи се фарове, са автомобилни фарове, които не се виждат или са прибрани в съответни ниши, когато не са включени. Според начина си на скриване и показване те се делят на три вида:

 със завъртане по напречната ос като фаровете се прибират в ниши на предния капак или калниците (например при Мазда 323F, снимка 1)
 със завъртане по напречната ос като фаровете се прибират назад в ниши на предния капак или калниците, оставайки видими и сочейки нагоре (например при Ламборгини Миура, снимка 2)
 самите фарове са неподвижни и се скриват от подвижни капаци (например при Додж Чарджър от 1969 г., снимка 3)

Първият сериен автомобил със скрити фарове е Корд 810 от 1936 г. При него са използвани скриващи се фарове за приземяване от самолети Стинсън Еъркрафт. Те се отварят поотделно посредством ръчки от двете страни на арматурното табло. Първият автомобил с автоматично задвижвани фарове е прототипът Буик Y-Job (1938), а първата кола в серийно производство – ДеСото от 1942 г. Скритите фарове добиват особена популярност в периода от края на 60-те до началото на 90-те години на 20 век. В днешни дни те не са популярни, като последните масови модели със скрити фарове са Лотус Есприт и Шевролет Корвет С5, и двата спрени от производство през 2004 г.

При американсктите марки употребата на скрити фарове се налага заради забраната да бъдат използвани фарове с аеродинамична форма. В САЩ освен при спортни модели такина фарове се срещат и при лимузини (основно с подвижни капаци), докато европейските и азиатските производители използват технологията с въртящи се по напречната ос фарове основно при спортните си модели, главно за да бъдат те по-аеродинамични (разбира се аеродинамиката страда когато фаровете са включени). Вносителите на автомобили зад океана по този начин заобикалят наредбата за височината на фаровете (например Тойота, която продава в САЩ версията на АЕ86 Спринтер Труено със скрити фарове вместо идентичната, но с ниско разположени нормални фарове Корола Левин).

В някои държави автомобилите със скрити фарове по закон трябва да разполагат и с чифт по-малки нормални фарове, защото подаването на светлинен сигнал се забавя с 0,2 до 0,5 секунди.

Списък на автомобили със скрити фарове 
Автомобилите са подредени по азбучен ред. В графа Брой на различен фон е посочено количеството произведени автомбили (ако е известно) – зелен за масово производство (над 1000 бройки), син – за лимитирани серии (по-малко от 1000 бройки) и червен за прототипите. В графа Години са посочени годините, в които се произвежда модела, а ако със скрити фарове е една генерация от даден модел, то годините са тези на нейното производство (същото важи и за графа Брой).

Електрическа уредба на автомобила